Рафаи́л Зо́тов:
 Зотов, Рафаил Владимирович (? — 1893) — путешественник, подполковник по адмиралтейству.
 Зотов, Рафаил Михайлович (1795—1871) — русский романист, драматург и театральный критик, писатель, переводчик, мемуарист.